Banzhong (kinesiska: 坂中) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 120 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Banzhong är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chengyang,  km sydost om Banzhong. I omgivningarna runt Banzhong växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina